Pedro může být:

 Pedro (jméno) – mužské rodné jméno
 Pedro Rodríguez Ledesma (* 1987) – španělský fotbalista, nazývaný „Pedro“
 Pedro – značka někdejší československé žvýkačky
 Pedro (příjmení) – příjmení
 José Gomes Pedro (1915–2010) – portugalský botanik
 San Pedro Sula – honduraské město
 Pedro se vrací – album skupiny Wohnout
 pseudonym českého youtubera Petra Floriána / Petra Hybše